

Geografia 
 Gerace –  comune italiano della città metropolitana di Reggio Calabria, in Calabria

Persone 
 Antonio di Gerace (X secolo–X secolo) – monaco cristiano italiano
 Giovan Battista Gerace (1925-1987) – informatico italiano
 Liliana Gerace (1921) – attrice italiana
 Pietro Gerace (1903–...) – calciatore italiano
 Vincenzo Gerace (1876-1930) – letterato italiano